Amerikai Egyesült Államok
 Breitenbush, a Santiam folyó mellékága
 Breitenbush, település Oregon államban